Piezoelektrischer Resonator steht für die auf Piezoelektrizität basierende Resonatoren folgender Anwendungen: 

 Schwingquarz
 Keramikresonator